Dolce steht für:

 Dolce, Ort in Tschechien
 Dolcè, Ort in der italienischen Provinz Verona
 DOLCE, eine Ontologie
 Dolce & Gabbana, ein Modeunternehmen für Luxusartikel
 Dolce (Hotelkette), eine Hotelkette
 eine musikalische Vortragsbezeichnung, siehe Liste der musikalischen Vortragsbezeichnungen
 ein Wappentier in der Heraldik, siehe Dolce (Wappentier)

Dolce ist der Familienname folgender Personen:

 Darcie Dolce (* 1992), US-amerikanisches Model, DJ und Pornodarstellerin
 Domenico Dolce (* 1958), Mitbegründer des Modeunternehmens Dolce & Gabbana
 Ignazio Dolce (* 1933), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Joe Dolce (* 1947), US-amerikanischer Musiker und Komponist
 Jean Dolce, Bischof von Bologna (1633 bis 1643) und von Agde (1643)
 Lodovico Dolce (1508–1568), italienischer Humanist

Siehe auch:

 Dolce Vita